Amédée IV peut désigner :
 Amédée IV de Savoie (1197-1253), dixième comte de Savoie (1233-1253) ;
 Amédée IV de Genève (?-1369), comte de Genève (1367-1369).